OFC Champions League 2007/2008 var den andra säsongen under turneringens nya namn, totalt den sjunde säsongen av Oceaniens klubbmästerskap. Matcherna i gruppspel och final spelades i dubbelmöten, hemma- och bortamöten. Turneringen vanns av Waitakere United, från Nya Zeeland, som även försvarade titeln, då man i finalen besegrade Kossa, från Salomonöarna, med sammanlagt 6–3.

Preliminär kvalomgång
Matcherna spelades på Nya Kaledonien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Final

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com

2007/2008
2007 i Oceanien
2008 i Oceanien
Fotbollssäsongen 2007/2008